Weisching ist die Bezeichnung für
 die Ortschaft Weisching (Gemeinde Böheimkirchen) in Niederösterreich
 die Ortschaft Weisching (Gemeinde Mitterkirchen im Machland) in Oberösterreich